J27 peut faire référence à :
 HMS Blackpool (J27) un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Orthobicoupole hexagonale (J27), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres